Владимир Донсков:
 Донсков, Владимир Александрович (род. 1948) — Народный художник России, Член Московского Союза художников и Союза кинематографистов.
 Донсков, Владимир Андреевич (1881―1960) ― советский патологоанатом, доктор медицинских наук, профессор Иркутского университета, организатор и основатель кафедры патологической анатомии Иркутского медицинского института
 Донсков, Владимир Николаевич (род. 1926) — советский государственный деятель.
 Донсков, Владимир Семёнович (1929—2008) — советский военный, государственный и политический деятель, генерал-лейтенант.